Terminal Island ist der Name folgender Inseln:
 Terminal Island (Antarktika) vor der Nordspitze der Alexander-I.-Insel
 Terminal Island (Kalifornien) im Los Angeles County, Kalifornien, Vereinigte Staaten